Чорнобривці — рід трав'янистих рослин.
 Чорнобривці розлогі
 Чорнобривці (гурт) — український музичний гурт.
 Чорнобривці — пісня Миколи Сингаївського.